И́горь Пушкарёв: Пушкарёв, Игорь Борисович (1938—2019) — российский актёр и режиссёр, сценарист, продюсер.
 Пушкарёв, Игорь Сергеевич (род. 1974) — российский государственный деятель, мэр Владивостока (2008—2017).